Gran Hermano – ekwadorska wersja Big Brothera. Premiera programu była 16 marca 2003 roku. Doszło tylko do jednej edycji. Ekwador pokazywał także Gran Hermano del Pacífico, gdzie brały udział 3 państwa w tym Ekwador. Prowadzącym program był Toty Rodríguez.

1 edycja  

Start: 16 marca 2003 r. 
Koniec: 13 lipca 2003 r. 
Dni: 120
Uczestników: 13

Uczestnicy 
 David Fernando Burbano Pozo (zwycięzca) 
 wiek: 22 lata
 Juan Alvaro Montalván Aspiazu (2 miejsce) 
 wiek: 23 lata
 Pablo Aurelio Uraga (3 miejsce) 
 wiek: 24 lata
 Jaime Andrés Sempértegui Delgado  
 wiek: 24 lata
 Karina Jimena Romo Montoya  
 wiek: 23 lata
 Katherine Escobar Ruiz  
 wiek: 18 lat
 Marco Licinio Beltrán Ulloa 
 wiek: 22 lata
 María Rosa Mite Suscal  
 wiek: 27 lat
 Mónica Vela  
 wiek: 28 lat
 Sofía Katiuska Gómez Quiñonez
 wiek: 22 lata
 Vladimir Oña   
 wiek: 30 lat
 Wendy Alejandra Sánchez Ormaza 
 wiek: 22 lata
 Lorena Zerpa
 wiek: 22 lata

Programy formatu Big Brother
Telewizja w Ekwadorze